Стыковые матчи в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре были проводены между 12 командами из сборных стран УЕФА. Стыковые матчи определили 3 европейские команды, которые прошли на чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре, присоединившись к победителям групп отборочного турнира. В плей-офф к 10 командам, занявшим вторые места в групповом отборочном турнире, были добавлены две лучшие команды Лиги наций 2020/21. Плей-офф состоял из двух раундов. Команды были разделены на три пути по четыре команды. В каждом пути были сыграны два полуфинала и финал. Три победителя финала прошли в финальную часть чемпионата мира 2022.

Сборная России, заняв второе место в своей отборочной группе, должна была играть первый стыковой матч против Польши. Однако после военного вторжения России на Украину в конце февраля 2022 года сборная Польши объявила, что бойкотирует матч плей-офф против России в Москве (Путь B). Чешская и шведская команды присоединились к бойкоту. В итоге Россия получила техническое поражение без объявления счёта вследствие решения об отстранении команд этой страны из турниров ФИФА/УЕФА.

Формат 
Формат квалификации был подтверждён Исполнительным комитетом УЕФА в Ньоне, Швейцария, 4 декабря 2019 года.

В отличие от предыдущих чемпионатов мира было решено не проводить двухматчевые стыковые встречи, а разделить команды на 3 пути плей-офф. Предполагалось, что в каждом пути будут сыграны два полуфинала из одного матча 24—25 марта и один матч финала 28—29 марта 2022 года. Было решено, что в полуфиналах шесть лучших команд, занявших вторые места в отборочном групповом этапе играют дома, а домашние команды финалов определятся жеребьёвкой.

В случае ничьей игралось бы 30-минутное дополнительное время, в течение которых каждой команде разрешалось бы произвести шестую замену. Если бы результат остался равными, для определения победителя использовалась бы серия пенальти.

Участники 
В плей-офф играли 12 команд, 10 из которых определились по результатам отборочного группового этапа Чемпионата мира по футболу 2022, а ещё два места были распределены между победителями группового этапа Лиги наций УЕФА 2020-21 годов.

10 команд, занявших вторые места 
Десять команд, занявших вторые места в группах отборочного турнира, вышли в плей-офф. Лучшие шесть команд занявших вторые места в группах в отборочном турнире Чемпионата мира по футболу 2022, в полуфиналах были посеяны играть у себя дома. Четыре худшие команды не были посеяны.

2 лучших победителя группы Лиги Наций 
Основываясь на общем рейтинге Лиги наций УЕФА 2020-21, два лучших победителя группы Лиги наций, которые финишировали за пределами двух лучших в своей отборочной группе, вышли в плей-офф и в полуфиналах играли в гостях.

Обозначение

  Сборная заняла 1 или 2 место в отборочной группе
  Сборная вышла в стыковые матчи через лигу наций

Жеребьёвка 
При распределении 12 команд по 3 путям плей-офф была применена следующая процедура:
 Шесть сеянных команд были распределены на полуфиналы с 1 по 6 в качестве домашней команды в порядке жеребьёвки.
 Шесть несеянных команд были распределены на полуфиналы с 1 по 6 в качестве выездной команды в порядке жеребьёвки.
 Путь плей-офф A формировался полуфиналами 1 и 2, при этом победители обоих полуфиналов вышли в финал A.
 Путь плей-офф B формировался полуфиналами 3 и 4, при этом победители обоих полуфиналов вышли в финал B.
 Путь плей-офф C формировался полуфиналами 5 и 6, при этом победители обоих полуфиналов вышли в финал C.
 Хозяева финалов плей-офф A, B и C были определены путем жеребьёвки.

Шесть лучших команд, занявших вторые места, были посеяны в полуфинальной жеребьёвке, в то время как остальные четыре, — занявших вторые места и две команды из Лиги Наций, — не были посеяны.

Расписание 
Жеребьёвка состоялась в Цюрихе 26 ноября в 19:00 по московскому времени. Полуфинальные матчи были назначены на 24 марта, а финальные матчи на 29 марта 2022 года.

Из-за вторжения на Украину сборная России была исключена из турнира, а полуфинал Россия — Польша не состоялся (Польша стала формальным победителем и сразу попала в финал плей-офф пути B). По той же причине полуфинальный матч Шотландия — Украина был отложен и перенесён на 1 июня, а также на 5 июня перенесён финал.

Путь A

Сетка

Результаты 

|-
| colspan="3" style="text-align:center; background:whitesmoke;" | Полуфиналы

|-
| colspan="3" style="text-align:center; background:whitesmoke;" | Финал

Полуфиналы

Финал

Путь B 
27 февраля 2022 ФИФА в связи с событиями на Украине, а также после рекомендаций МОК приняла решение о запрете использования сборной России национального флага и гимна. На тот момент предполагалось, что российская сборная сможет выступать под названием «Российский футбольный союз», хотя все матчи плей-офф, а также последующие домашние матчи должна будет играть на нейтральном поле. Однако уже 28 февраля ФИФА и УЕФА ужесточили решение и запретили российской сборной и национальным футбольным клубам участие в любых международных соревнованиях. В итоге в матче против сборной Польши сборной России было засчитано техническое поражение без объявления счёта.

Сетка

Результаты 

|-
| colspan="3" style="text-align:center; background:whitesmoke;" | Полуфиналы

|-
| colspan="3" style="text-align:center; background:whitesmoke;" | Финал

Полуфиналы

Финал

Путь C

Сетка

Результаты 

|-
| colspan="3" style="text-align:center; background:whitesmoke;" | Полуфиналы

|-
| colspan="3" style="text-align:center; background:whitesmoke;" | Финал

Полуфиналы

Финал

Ссылки

Дополнительные ссылки 
 
 Qualifiers — Europe , FIFA.com

Отборочный турнир
Отборочные турниры чемпионатов мира по футболу